Дражно — название населённых пунктов в Белоруссии:
 Дражно — деревня в Лепельском районе Витебской области.
  — деревня в Стародорожском районе Минской области.

См. также 
 Дражня